Les Satediens sont une race d’humains présente dans la série télévisée de science-fiction Stargate Atlantis, spin-off de Stargate SG-1.

Origine et extermination 
Ils viennent d'une planète appelée Sateda, dans la galaxie de Pégase.

Leur civilisation a un niveau de technologie comparable à celui de la Terre dans les années 1940. De ce fait, les Wraiths les ont considérés comme une menace car ils ne tolèrent aucune civilisation avancée technologiquement. Ils ont exterminé presque toute la population, seules  ont survécu et sont allées se réfugier sur une autre planète.

Satediens 
Le Satedien le plus connu est Ronon Dex, qui a rejoint l’équipe du major Sheppard dans Chasse à l’homme, l' de la deuxième saison.

Parmi les Satediens présents dans la série, figurent trois amis de Ronon. Ils se sont vu offrir par les Wraiths la vie éternelle en échange de leur dévotion. Ronon dut se battre contre eux, deux mourront et un s’échappera.

Culture 

Ils privilégient les armes blanches, les couteaux et les épées. Beaucoup sont tatoués.

Ils suivent également un code d’honneur très strict : pour résoudre un conflit, par exemple, ils se battent à mains nues car il est déshonorant d’utiliser des armes pour ce type de combat.

Technologie 
Leurs armes tirent des projectiles comme celle des Terriens mais ont une plus grande puissance. Un fusil satedien peut tuer un Wraith en un seul tir. Sa garde est composée d’un alliage semblable à de la matière plastique mais fait d’un matériau propre à Sateda.

Même si les Satediens peuvent rivaliser avec les Wraiths en combat rapproché, ils ne peuvent rivaliser en combat à grande échelle avec ceux-ci car, avec leur vaisseaux-ruches, ils peuvent détruire des villes depuis l’orbite.

Peuple humain de Stargate